Otok u Danskoj:
 Læsø, otok u tjesnacu Kattegat

Općina u Danskoj:
 Læsø (općina), općina u regiji Sjeverni Jutland